Трапані — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Трапані — провінція в Італії, у регіоні Сицилія.